Stanciu este un nume sau un prenume românesc.

Nume de familie 
 Anghel Stanciu (n. 1949), politician român
 Carol Stanciu (n. 1938), medic român
 Constantin Stanciu (n. 1911), fotbalist român
 Daniela Stanciu (n. 1987), atletă română
 Glicherie Stanciu (n. 1955), deputat român
 Liana Stanciu (n. 1971), prezentatoare de radio și televiziune
 Livia Stanciu (n. 1956), juristă română
 Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (n. 1984), deputat român
 Mircea Stanciu (n. 1975), fotbalist român
 Nicușor Stanciu (n. 1993), fotbalist român
 Nicolae N. Stanciu (n. 1932), inginer român
 Simion Stanciu (1949-2010), naist român
 Simion Stanciu (om politic) (1816-1881), om politic și epitrop
 Victor Stanciu (1884-secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională
 Virgil Stanciu (n. 1941), anglist, traducător și eseist român
 Zisu Stanciu (n. 1960), deputat român

Vezi și 

 Listă de nume românești care încep cu litera S

Prenume masculine românești
Nume de familie românești